
Molekulska formula -{C7H12N2O4}- se može odnositi na:

 Aceglutamid
 DMDM hidantoin
 Tabtoksinin β-laktam